A Primeira Divisão de 1959-60 foi a 26.ª edição do Campeonato Português de Futebol.

Nesta edição o número de equipas participantes foi 14, sendo o Benfica o vencedor do campeonato. Foi o décimo título da história do clube.

Os 14 clubes participantes

Classificação

Calendário

Melhores Marcadores
Edmur Ribeiro, futebolista brasileiro, jogador do Vitória de Guimarães, foi o melhor marcador da época, tendo marcado 25 golos.

Promoções e despromoções 1960/1961

Despromovidos à Segunda Divisão 1960/1961
 Vitória Setúbal
 Boavista
Promovidos à Primeira Divisão 1960/1961
 Salgueiros
 Barreirense

Campeão

Ligações externas 
 
 

Futebol de 1959 em Portugal
Futebol de 1960 em Portugal